Francisco Simões Margiochi pode referir-se a:
 Francisco Simões Margiochi (1774-1838), político vintista, par do reino e professor de Matemática na Academia Real de Marinha de Lisboa;
 Francisco Simões Margiochi (1812-1879), filho do anterior, par do reino, vogal do Tribunal de Contas e importante capitalista;
 Francisco Simões Margiochi (1848-1904), filho do anterior, agrónomo, par do reino, presidente da Câmara Municipal de Lisboa e provedor da Casa Pia de Lisboa;
 Francisco Simões de Almeida Margiochi (1876-1948), filho do anterior, agrónomo e par do reino.